Ashby (BART), een metrostation in de Amerikaanse staat Californië
 Ashby (film), film van Tony McNamara uit 2015 met Mickey Rourke en Nat Wolff
 Ashby (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Ashby (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk